Storløkken ist der Familienname folgender Personen:

 Lene Storløkken (* 1981), norwegische Fußballspielerin
 Ståle Storløkken (* 1969), norwegischer Jazzkeyboarder